Чайлахян — армянская фамилия.

Известные носители:
 Чайлахян, Георгий Христофорович (1897—1963) — советский военный деятель, генерал-майор, брат Михаила Чайлахяна.
 Чайлахян, Левон Михайлович (1928—2009) — советский и российский физиолог, директор ИТЭБ РАН (1990—2001), член-корреспондент АН СССР (1984), член-корреспондент РАН (1991). Сын М. Х. Чайлахяна.
 Чайлахян, Михаил Христофорович (1902—1991) — армянский советский физиолог растений, создатель гормональной теории развития растений (1937).